Михаил Николаевич Звягин () — российский хоккеист и тренер, ныне главный тренер курганского «Зауралья», выступающего в ВХЛ-Кубке Шёлкового Пути.

Биография 
Михаил Николаевич Звягин родился 22 октября 1974 года в посёлке Советский Советского района  Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области, ныне город и район входят в  Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.

Воспитанник тюменской школы хоккея.

За свою игровую карьеру играл за «Рубин» (Тюмень), «Металлург» (Серов), «Кедр» (Новоуральск). В составе серовского Металлурга провел 338 игр, в которых набрал 112 очков (39+73).

После окончания карьеры, с 2009 по 2013 годы работал ассистентом главного тренера в «Бейбарысе» (Атырау), с которым становился вице-чемпионом (2009/10) и трижды чемпионом Казахстана (2010/11, 2011/12, 2012/13). Затем, с 2013 по 2015 годы был ассистентом в «Иртыше» (Павлодар),  с которым становился чемпионом Казахстана (2013/14) и обладателем Кубка Казахстана (2014).

Сезон 2015/16 Михаил Николаевич провел в качестве тренера «Юниора» (Курган). Курганская молодёжная дружина в том сезоне дошла до 1/4 финала Кубка Регионов первенства МХЛ.

20 апреля 2016 года, перед товарищеской игрой с тюменским Рубином, было объявлено о том, что он возглавит «Зауралье» (Курган) на предстоящий сезон. Это будет его первая работа в качестве главного тренера.

2 февраля 2018 года ушел в отставку с поста главного тренера зауральской дружины по собственной инициативе. Неделей ранее «Зауралье» проиграло в Русской Классике-2018, уступив дома тюменскому «Рубину» 0:4.

Михаил Николаевич Звягин имеет высшее образование (Тюменский государственный университет, факультет «Физкультура и спорт»). Дополнительно окончил высшую школу тренеров при Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Имеет государственную тренерскую лицензию на право работать в качестве главного тренера с хоккеистами высокой квалификации в командах мастеров и сборных командах.

Со 2 апреля 2018 года стал главным тренером тюменского ХК «Рубин».

Статистика (главный тренер)

Ссылка 
 Профиль на сайте r-hockey.ru/

Примечания 

Выпускники Тюменского государственного университета
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Кедр»
Игроки ХК «Металлург» Серов
Тренеры ХК «Бейбарыс»
Тренеры ХК «Иртыш»
Тренеры ХК «Юниор»
Тренеры ХК «Зауралье»
Тренеры ХК «Рубин»